Glass oder Glaß steht für:
 Glass (Familienname) (Glaß), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Glass (2019), Spielfilm von M. Night Shyamalan
 Google Glass, technische Brille mit Kamera und Display von Google

Glass ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glass (Alabama)
 Glass (Florida)
 Glass (North Carolina)
 Glass (Ohio)
 Glass (Tennessee)
 Glass (Texas)
 Glass City (Pennsylvania)
 Glass Hill (Maryland)
 Glass Lake (New York)
 Glass Rock (Ohio)
 Glass Township (Jackson County, Arkansas)

geografischer Objekte:
 Glass River, Nebenfluss des Dhoo auf der Isle of Man
 River Glass (Beauly) (Abhainn Ghlais), Nebenfluss des River Beauly in Schottland
 River Glass (Cromarty Firth), Highland, Schottland
 Glass Point, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Unternehmen:
 Glass Bauunternehmung, deutsches Bauunternehmen
 Glass Lewis, US-amerikanisches Analyse- und Beratungsunternehmen, das Großaktionären Empfehlungen für ihr Abstimmverhalten bei Hauptversammlungen gibt

Siehe auch: 
 Glas (Begriffsklärung)
 Glacé
 Glass cliff
 Class
 Claas (Begriffsklärung)
 Klaas
 Klas